Bärmühle bezeichnet
 Bärmühle (Ebersberg), Ortsteil der Stadt Ebersberg, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Bärmühle (Kirchenthumbach), Ortsteil des Marktes Kirchenthumbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 kurz für Bärwindmühle, eine Turmwindmühle, deren Turm als Wehrturm ausgeführt ist

Siehe auch
Bärenmühle